TFL kan avse: 

 Transport for London, Londons kollektivtrafikbolag.
 Tyskarna från Lund, ett svenskt syntpopband.